Cinema
 Shadows (1922), filme com Lon Chaney
 Sombras (filme) (no original, Shadows), filme de 1959 de John Cassavetes

Música
 DJ Shadow
 Shadow (canção de Ashlee Simpson)
 Shadow (canção de f(x))

Automobilismo
 Shadow Racing Cars - equipe britânica de Fórmula 1